Teatr Komedii w Budapeszcie - teatr w Budapeszcie istniejący od 1896
 Teatr Komedii im. Akimowa w Petersburgu

Zobacz też:
 Teatr Komedia w Warszawie – teatr w Warszawie w latach 1922–1924
 Teatr Komedia w Warszawie – jawny teatr w Warszawie w latach 1940–1944
 Teatr Komedia w Warszawie – teatr w Warszawie istniejący od 1954
 Teatr Komedia we Wrocławiu – teatr we Wrocławiu